

Бирнова () — комуна у повіті Ясси.
 Бирнова () — село у повіті Ясси. Адміністративний центр комуни Бирнова.

Бирнова () — село у Окницькому районі.